Helena van Waldeck-Pyrmont (1861-1922), dochter van George Victor van Waldeck-Pyrmont en Helena van Nassau-Weilburg
Helena van Waldeck-Pyrmont (1899-1948), dochter van Frederik Adolf Herman van Waldeck-Pyrmont en Bathildis van Schaumburg-Lippe, nichtje van de voorgaande